Ле́кси (Lexi, Lexy, Lexey, Lexee, Lexie) — уменьшительно-ласкательное прозвище людей, носящих имя с корнем «Алекс-»: , Александра, , Александр, , ,  и других подобных. В русскоязычных странах такое сокращение не принято, вместо него употребляется, например, Шура. В большинстве случаев является женским прозвищем, но иногда может употребляться и по отношению к мужчинам с этими именами.

Известные носительницы 
 Александр, Лекси (род. 1974; наст. имя Александра Мираи) — немецко-палестинский кино- и телережиссёр, боец и актриса.
 Лоу, Лекси (род. 1988) — валлийская порноактриса, стриптизёрша и модель ню.

Псевдоним
 Лекси Белл (род. 1987; наст. имя Джессика Макомбер) — американская порноактриса.
 Лекси Лав (род. 1980; наст. имя Селена Скола) — американская порноактриса.
 Лекси Мари (род. 1985; наст. имя Стефани Ноул) — американская порноактриса.
 Лекси Тайлер (род. 1983; наст. имя Кристина Флорес) — американская порноактриса и модель.

Вымышленные персонажи
  — главный персонаж телесериала «Эйфория».
  — персонаж телесериала «Анатомия страсти».
  — персонаж мыльной оперы «Дни нашей жизни».
  — персонаж мыльной оперы «Ферма Эммердейл».

См. также 
 Лекс
 Лекса
 Алекси

Примечания 

Женские имена